Сёстры Алиса, Джорджиана, Агнес и Луиза Макдональд — дочери английского священника-методиста  Джорджа Брауна Макдональда (1805—1868) и Ханны Джонс (1809—1875), которые прославились своими браками с видными деятелями викторианской эпохи. 

В семье Макдональдов было 7 дочерей и 4 сына:
 Мэри (1834—1836), умерла в раннем детстве.
 Генри (1836—1891), именно он познакомил младших сестёр (Джорджиану и Агнес) с богемной средой.
 Алиса (1837—1910) вышла замуж за книжного иллюстратора Джона Локвуда Киплинга и была матерью писателя Редьярда Киплинга.
 Кэролайн (1838—1854).
 Джорджиана (1840—1920) вышла замуж за художника-прерафаэлита Эдварда Бёрн-Джонса.
 Фредерик Уильям (1842—1928).
 Агнесса (1843—1906) вышла замуж за художника Эдварда Пойнтера, впоследствии приобретшего известность и спустя 30 лет ставшего президентом Королевской Академии художеств.
 Луиза (1845—1925) вышла замуж за владельца металлургических предприятий Альфреда Болдуина. Писала романы, рассказы и стихи, которые публиковала под именем «миссис Альфред Болдуин». Она была матерью премьер-министра Стэнли Болдуина и бабушкой Оливера Болдуина.
 Уолтер (1847—1847).
 незамужняя Эдит (1848—1937), жила в родительском доме до смерти матери.
 Герберт (1850—1851).

Примечания

Литература 
 Judith Flanders. A Circle of Sisters: Alice Kipling, Georgiana Burne Jones, Agnes Poynter, and Louisa Baldwin. ISBN 0-393-05210-9
 Ina Taylor. Victorian Sisters. (Weidenfeld and Nicolson, 1987) (Shortly to be republished by Ellingham Press)

Персоналии по алфавиту
Сёстры
Родители премьер-министров Великобритании